

Onomastica
Eraclio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Eraclio cinico – filosofo greco del IV secolo d.C.
Eraclio – primicerius sacri cubiculi di Valentiniano III
Eraclio il Vecchio – generale bizantino, padre dell'imperatore
Eraclio I – imperatore bizantino
Eraclio II – imperatore bizantino
Eraclio di Edessa – generale bizantino
Eraclio – patriarca latino di Gerusalemme e arcivescovo di Cesarea
Eraclio II di Georgia – re di alcune province orientali della Georgia: dal 1744 al 1762 re di Cartli e dal 1762 alla morte, dei regni riuniti di Cartli-Cacheti

Altro 
Eraclio – poema francese
Eraclio – ricettario medievale.
Eraclio (Colosso di Barletta) – statua-simbolo di Barletta 
 Eraclio – denominazione con cui ci si riferisce alla città greca di Iraklio